René Peters (politicus), een Nederlands politicus voor het CDA
 René Peters (voetballer), een Luxemburgs voetballer